Анна Амелія Обермеєр (; 1907–2001) — південноафриканська жінка-ботанік.

Біографія 
Анна Амелія Обермеєр народилася 30 липня 1907 року у Преторії. У 1925 році поступила в Трансваальський університетський коледж (нині — Університет Преторії), де навчалася у професора  доктора Е. Б. Бремекампа. У 1928 році вона отримала ступінь бакалавра, в 1931 році — магістра. З 1929 по 1938 рік Амелія працювала ботаніком у Трансваальському музеї, сконцентрувавшись на флорі родини Акантові, після чого вийшла заміж за Антона Мова та майже на 20 років залишила наукові дослідження.

У 1957 році Амелія Обермеєр-Мов продовжила ботанічну кар'єру, отримавши місце в Національному гербарії. Там вона працювала над монографіями кількох родів однодольних рослин. Описала понад 400 видів рослин. У липні 1972 року Амелія пішла на пенсію, проте в жовтні повернулася і продовжила роботу. У серпні 1985 року Обермеєр знову пішла на пенсію та переїхала в Кейптаун.

Анна Амелія Обермеєр-Мов померла 10 жовтня 2001 року в Кейптауні.

Гербарій Амелії Обермеєр зберігається в Південноафриканському національному інституті біорізноманіття в Преторії (PRE).

Окремі публікації 
Деякі з понад 4000 зразків флори, які каталогізувала Обермеєр, висвітлені у наступних публікаціях: 
 Bremekamp, C.E.B. & Obermeyer, A.A. 1935 Serum Kalahariense, a list of plants collected. Annals of the Transvaal Museum 16: 399-442
 Ellis, R.P., Manders, R. & Obermeyer, A.A. 1979. Anatomical observations on the peduncle of Xyris capensis (Xyridaceae). Bothalia 12: 637-639.
 Lewis, G.J., Obermeyer, A.A. & Barnard, T.T. 1972. Gladiolus: a revision of the South African species. Journal of South African Botany, Suppl. vol. 10: 1-316.
 Lewis, J. & Obermeyer, A.A. 1985. Xyridaceae. Flora of southern Africa 4,2: 1-8.
 Mauve A.A. 1966a. Flowering aquatic plants in South Africa. Fauna & Flora 17: 19-23.
 Mauve A.A. 1967. Water-lilies in South Africa. Fauna & Flora 18: 31-35.
 Obermeyer, A.A. 1959. Petalidium bracteatum. The Flowering Plants of Africa 33: t. 1317
 Obermeyer, A.A. 1933a. Notes on the distribution of Copaifera mopane Kirk. South African Journal of Science 30: 266-269.
 Obermeyer, A.A. 1960. Choananthus cyrtanthiflorus. The Flowering Plants of Africa 34: t. 1340.
 Obermeyer, A.A. 1961a. Notes and new records of South African plants: Barleria argillicola Oberm. Bothalia 7: 444, 445.
 Obermeyer, A.A. 1962a. A revision of the South African species of Anthericum, Chlorophytum and Trachyandra. Bothalia 7: 669-767.
 Obermeyer, A.A. 1963a. A new Haemanthus and a new Tritonia from southern Africa. Kirkia 3: 22-24.
 Obermeyer, A.A. 1964a. Aponogeton. Journal of the Limnological Society of South Africa 1: 12. 13.
 Obermeyer, A.A.1965a. Potamogeton. Journal of the Limnological Society of South Africa 2: 27-35.
 Obermeyer, A.A. 1967a. Two new species of Bulbine (Liliaceae). Bothalia 9: 342-344.
 Obermeyer, A.A. 1968a. Dietes vegeta. The Flowering Plants of Africa 39: t. 1524.
 Obermeyer, A.A. 1970a. Droseraceae. Rondulaceae. Podostemaceae. Flydrostachyaceae. Flora of southern Africa 13: 187-213.
 Obermeyer, A.A. 1971a. Two new Ornithogalum species from South-West Africa. Bothalia 10: 355-358.
 Obermeyer, A.A. 1972a. Clivia gardenii. The Flowering Plants of Africa 42: t. 1641.
 Obermeyer, A.A. 1973a. A note on Laurembergia repens (Flalorrhagidaceae). Bothalia 11: 116. 117.
 Obermeyer, A.A. 1974a. New taxa in the Tumeraceae. Bothalia 11: 288-290.
 Obermeyer, A.A. 1976a. Elatinaceae. Frankeniaceae. Tamaricaceae. Flora of southern Africa 22: 23-39. 
 Obermeyer, A.A. 1977a. Babiana pygmaea. The Flowering Plants of Africa 44: t. 1731
 Obermeyer, A.A. 1978a. Ornithogalum: a revision of the southern African species. Bothalia 12: 323-376.
 Obermeyer, A.A. 1980a. The genus Sypharissa (Liliaceae). Bothalia 13: 111-114.
 Obermeyer, A.A. 1981a. A new species of Strumaria (Amarvllidaceae). Bothalia 13' 435.
 Obermeyer, A.A. 1982a. A new species of Gladiolus (Iridaceae). Bothalia 14: 78.
 Obermeyer, A.A. 1984. Revision of the genus Myrsiphyllum Willd. (Liliaceae). Bothalia 15: 77-88.
 Obermeyer, A.A. 1985a. The genus Protasparagus (Asparagaceae) in southern Africa. Bothalia 15: 548, 549.
 Obermeyer, A.A. 1992a. Sansevieria. Flora of southern Africa 5,3: 5-9.
 Obermeyer, A.A. & Bogner, J. 1979. Gonatopus rhizomatosus. The Flowering Plants of Africa 45: t. 1782.
 Obermeyer, A.A. & Du Toit, P.C.V. 1976. Ochnaeeae. Flora of southern Africa 22: 1-13.
 Obermeyer, A.A. & Faden, R.B. 1985. Commelinaceae. Flora of southern Africa 4,2: 23-60.
 Obermeyer, A.A. & Immelman, K.L. 1992. Asparagaceae. Flora of southern Africa 5,3: 11-82.
 Obermeyer, A.A. & Nicholas, A. 1984. Drosera hurkeana. The Flowering Plants of Africa 48: t. 1886.
 Obermeyer, A.A., Schweickerdt, H.G. & Verdoorn, I.C. 1937. An enumeration of plants collected in the northern Transvaal. Bothalia 3: 223-258.
 Obermeyer, A.A. & Strey, R.G. 1969. A new species of Raphia from northern Zululand and Mozambique (Arecaceae). Bothalia 10: 29-37.

Деякі види рослин, названі на честь А. А. Обермеєр 
 
 
 
 Cotyledon obermeyeriana Poelln., 1937

Література 
 
 Gunn, M, LE Codd. 1981. Botanical Exploration of Southern Africa. Ed AA Balkema 1981. ISBN 0-86961-129-1

Уродженці Преторії
Автори ботанічних таксонів
Південноафриканські ботаніки
Жінки-біологи